Orlandi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Orlandi (1910–1983), italienischer Boxer
 Carlo Maria Orlandi (1820–1895), italienischer Priester und Generalvikar der Pallottiner
 Elisa Orlandi (1811–1834), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Emanuela Orlandi (geb. 1968), italienisches Entführungsopfer
 Eugenio Orlandi (geb. vor 1979), italienischer Ingenieur, Manager und stellvertretender Direktor von Europol
 Ferdinando Orlandi, (1774–1848), italienischer Komponist 
 Giovanni D’Orlandi (1917–1973), italienischer Diplomat
 Giovanni Orlandi (1938–2007), italienischer Mediävist und Latinist mit Fachgebiet Lateinische Literatur des Mittelalters
 Juan Pablo Orlandi (* 1983), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Rita Orlandi Malaspina (* 1937), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Tito Orlandi (* 1940), italienischer Koptologe
 Vittorio Orlandi (* 1938), italienischer Springreiter